Maltesische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Maltesische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Maltesische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Maltesische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Maltesische Fußballnationalmannschaft (U-19-Junioren)
 Maltesische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)